Планка:

 планка — гладкая дощечка, пластинка.
 Планка — московская музыкальная группа.
 Планка Вивера и планка Пикатинни — системы рельсового интерфейса.
 Нарукавные планки — вид парных нарукавных знаков (щитков) для обозначения каких-либо званий, должностей.
 Орденская планка — приспособление для ношения орденских (медальных) лент.
 Прицельная планка — приспособление на огнестрельном оружии.
 Планка — изометрическое физическое упражнение.
 Постоянная Планка — основная константа квантовой теории.

См. также 
 Паланка (значения)
 Планк (значения)